Ron ist:
 eine Kurzform der männlichen Vornamen Ronald, Ronny oder Ronnie, siehe Ron (Vorname)

 ein Fluss in der Schweiz, Abfluss des Rotsees, siehe Ron (Reuss)
 Zufluss der Wigger in der Schweiz, Abfluss des Mauensees, siehe Ron (Wigger)
 Zufluss des Baldeggersees in der Schweiz, siehe Ron (Baldeggersee)
 eine Stadt in Indien, siehe Ron (Indien)
 das Pseudonym des italienischen Sängers und Songwriters Rosalino Cellamare, siehe Ron (Sänger)

Ron ist der Familienname folgender Personen:
 Emri Ron (1936–2013), israelischer Politiker
 Lina Ron (1959–2011), venezolanische Politikerin
 Yuval Ron, israelischer Musiker und Komponist

RON steht als Abkürzung für:
 den ISO-4217-Code der Währung Rumänischer Leu
 den ICAO-Code der Fluggesellschaft Our Airline
 die Oktanzahl (im internationalen Raum, englisch für: Research Octane Number, auf Deutsch: ROZ)
 das Resilient Overlay Network, siehe auch Overlay-Netzwerk

Ron steht auch für:
 (2285) Ron Helin, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Roon
 Rohn
 Rhoon
 Rhone (Begriffsklärung)

Abkürzung